Roztoka peut désigner

Toponymie
en Pologne :
 Roztoka est un village, situé dans la Powiat de Varsovie-ouest et dans la voïvodie de Mazovie
 Roztoka est un village polonais, situé dans la Powiat de Przemyśl et dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Roztoka est un village, situé dans la Powiat de Świdnica et dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Roztoka est un village, situé dans la Powiat de Chełm et dans la voïvodie de Lublin
 Roztoka est un village, situé dans la Powiat de Limanowa et dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Roztoka est un village, situé dans la Powiat de Nowy Sącz et dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Roztoka est un village, situé dans la Powiat de Tarnów et dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Roztoka est un village, situé dans la Powiat de  Konin et dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Roztoka est un village, situé dans la Powiat de  Gdańsk et dans la voïvodie de Poméranie